Mikėnas ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet vom Vornamen Mikas.

Weibliche Formen 
Mikėnaitė (ledig)
Mikėnienė (verheiratet)

Namensträger 
 Alius Mikėnas (* 1955), litauischer Fernschachspieler
 Antanas Mikėnas (1924–1994), litauischer Leichtathlet
 Juozas Mikėnas (1901–1964), litauischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Vladas Mikėnas (1910–1992), estnisch-litauischer Schachspieler

Familienname
Litauischer Personenname